Andrew Wylie ist der Name folgender Personen:

* Andrew Wylie (Literaturagent) (* 1947), US-amerikanischer Literaturagent
 Andrew Wylie (Skilangläufer) (* 1961), britischer Skilangläufer
 Andrew Wylie (Footballspieler) (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler